Austin A110 Sheerline – prodotta nel 1947
 Austin A110 Westminster – prodotta dal 1961 al 1968